«Хранители: Видеокомикс» () — американская анимированная версия графической новеллы Watchmen () писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. Сериал состоит из двенадцати глав названные как главы комикса. И мужские и женские персонажи озвучивал один актер Tom Stechschulte. Выпущен на DVD в марте 2009 года вместе с фильмом.

Эпизоды

Показ

См. также 
 Хранители (комикс)
 Хранители (фильм)

Мультсериалы США
Экранизации комиксов DC
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Хранители
Мультсериалы о супергероях
Короткометражные мультфильмы DC Comics